Tilachlidiopsis är ett släkte av svampar. Tilachlidiopsis ingår i familjen Tricholomataceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Tilachlidiopsis